David Martin o David Martín puede referirse a las siguientes personas:

 David Martin (1981), tenista profesional estadounidense.
  David Martin Bates (1935), botánico estadounidense.
  David Martin (1985), futbolista profesional británico.
 David Edward Martin (1986), portero de fútbol profesional británico
 David Martín Peribánez (1980), ciclista profesional español.
 David Martín Velasco (1983), ciclista profesional español.
 David San Martín (1992), futbolista profesional chileno.